Rudolfovo (Cerknica, Slovenija), naselje u općini Cerknica, Slovenija
 Rudolfovo, prvotno ime Novoga Mesta, Slovenija
 Rudolfovo (sastav), slovenski rock sastav